Busson steht für:
 Busson, Gemeinde im Département Haute-Marne in Frankreich
 Busson (Felsen) (7,8 m), Felsen vor Tulian Island in der Provinz Sulu, Philippinen 
 Voiturettes Busson, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Busson ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Busson (1844–1892), deutsch-österreichischer Historiker
 Arpad Busson (* 1962), französischer Finanzunternehmer
 Charles Busson (1822–1908), französischer Landschaftsmaler
 Felix Busson (1874–1953), österreichischer Bergingenieur und Jurist
 Henri Busson (1886–1971), französischer Romanist und Literarhistoriker
 Julien Busson (1717–1781), französischer Arzt
 Julien Busson-Billault (1823–1888), französischer Jurist und Politiker
 Marcel Busson (1913–2015), französischer Maler
 Paul Busson (1873–1924), österreichischer Schriftsteller und Journalist

Siehe auch:
 Busson du Maurier
 Buisson (Begriffsklärung)